Deze pagina bevat alle eindresultaten van de Ronde van Spanje 2012, inclusief de lijst van de uitvallers.

Eindklassement

Nevenklassementen

Uitvallers

Eindstanden